

Personnalités désignées par ce nom 
Bernold peut désigner :
 Bernold de Constance (~1050-1100), un moine bénédictin et un historien allemand ;
 Bernold d'Utrecht (?-1054), l'évêque d'Utrecht de 1026-27 à 1054.

Patronyme 

 André Bernold (1958-), un écrivain français ;
 Philippe Bernold (1960-), un flûtiste français, chef d'orchestre et professeur de musique.